

Codici 
 TOA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal di Torrance (California) (Stati Uniti)

Geografia 
 Toa Alta  – città di Porto Rico.
 Toa Baja  – città di Porto Rico.
 Fiume Toa  – fiume nella provincia di Guantanamo, a Cuba.

Altro 
 Toa  – figura immaginaria dei giocattoli Bionicle